

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 10 podstawowych
 Młynki – część miasta Dęblin
 Młynki – część miasta Narol
 Młynki – część miasta Poniatowa (alt. Młynki Kraczewskie)
 Młynki – część wsi Gogolinek woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo
 Młynki – część wsi Chobielin woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Młynki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Więcbork 
 Młynki – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Końskowola
 Młynki – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Młynki – część wsi Kiedosy w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Działoszyn
 Młynki – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Młynki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie 
 Młynki – część wsi Huta w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy
 Młynki – kolonia w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Młynki – część wsi Grabowo Kościerskie woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Nowa Karczma
 Młynki – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Lubichowo
 Młynki – osada w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
 Młynki – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo
 Młynki – część wsi Pawonków woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Młynki – przysiółek wsi Wesoła w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów
 Młynki – część wsi Marianów woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska 
 Młynki – przysiółek wsi Lipnik w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije
 Młynki – kolonia wsi Węchadłów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów  
 Młynki – osada w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Skoki

Nieoficjalne nazwy miejscowości 
 Młynki – przysiółek wsi Krobusz w Polsce, położony w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Biała

Miejscowość na Słowacji 
 Mlynky – wieś w powiecie Spišská Nová Ves (słow. Spišská Nová Ves), w kraju koszyckim (słow. Košický kraj)

Miejscowości na Ukrainie 
 Młynki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie buczackim